EJ, anciennement Norinco, est une entreprise spécialisée dans la production et la vente d'articles d'aménagement urbain en métal, tels que les plaques d'égout, des télécoms en fonte GS et tout autre élément de réseau d'infrastructure dans la voirie, les ports, les aéroports…

EJ comprend dans le monde 50 bureaux de vente, 10 sites de production et de multiples centres de recherche et de développement.

Le siège social européen de EJ se situe aujourd’hui à Saint-Crépin-Ibouvillers (Oise). Sur ce site, se trouve des bureaux commerciaux et une usine de production anciennement connu sous le nom de Norinco et maintenant connu sous le nom de EJ Picardie.

EJ Europe est composée de plusieurs filiales dispersées en Europe : Austria, Benelux, Deutschland, France, Iberica, Ireland, Italia, United Kingdom.

Le siège social de EJ France est à Givors, dans le Rhône et a pour mission de commercialiser les produits fabriqués dans les usines françaises (les plaques d'égout, télécom et de grilles d'avalement des eaux de pluie en fonte ductile fabriquées par la fonderie picarde à St-Crépin Ibouvillers; et en acier, fabriqués par la filiale ardennaise du groupe (EJ Ardennes, anciennement FMC / Norsteel).

Histoire 
En 1883, William E. Malpass et son beau-père Richard W. Round créèrent une fonderie sur les rives du Lac Cherlevoix, dans la ville d’East Jordan, Michigan, aux États-Unis. Cette fonderie, nommée "Round and Malpass Foundry", produisait à l’origine des pièces en alliage pour l’industrie de la sylviculture, la machinerie, la construction de navires, d’équipement agricole et de chemins de fer. En 1886, le frère de William, James, rejoint l’entreprise et la société est renommée East Jordan Iron Works.

A partir des années 1990, les acquisitions réalisées au sein des États-Unis ont permis à la société de développer ses lignes de produits, bureaux de ventes, capacités de distribution et services à la clientèle dans toute l’Amérique du Nord. En 2001, une nouvelle fonderie fut construite en Oklahoma, renforçant la capacité à servir les marchés aux États-Unis ainsi qu’en Amérique Centrale et Amérique du Sud.

Au début des années 2000, East Jordan Iron Works commença à porter son attention à un développement au sein d’autres régions du monde, avec l’acquisition des fonderies Cananagh en Irlande (2000), Norinco en France (2004), McCoy Construction Castings au Canada (2006) et HaveStock en Australie (2010).

En 2012, East Jordan Iron Works et ses filiales se rejoignent sous le même nom et sous une marque unique, EJ. Par la suite, EJ continue de croître par le biais d’acquisitions et de réinvestissements en Europe et aux États-Unis.

Aujourd'hui, la société propose une gamme complète de solutions d'accès des réseaux enterrés à destination des municipalités, des entreprises de services publics, des autorités aéroportuaires et portuaires et les entreprises privées. Les produits, les couvertures de réseaux comprennent les tampons et les cadres, les grilles, les avaloirs, les trappes pour les réseaux de télécommunication etc.

Outre les matériaux traditionnels tels que la fonte grise ou ductile, un éventail de solutions innovantes sont proposées en composite, acier galvanisé et aluminium.

Activité en Europe 
En 2018, EJ a lancé la production de couvertures composites à Birr, en Irlande. Le développement de la fabrication de composites en Europe complète les solutions d'infrastructures actuelles et offre ainsi aux clients le meilleur produit pour leur application. Les couvertures en composite sont conformes à la norme produit européenne EN124, publiée en 2015.

Activité en France 
En France, EJ possède 2 sites de productions à St-Crépin-Ibouvillers (Oise) et à Bogny-sur-Meuse (Ardennes), ainsi que des bureaux commerciaux à Givors (Rhône).

EJ a acquis la société Norinco en 2004. Cette société était l’un des principaux leaders mondiaux dans le domaine de la conception, de la fabrication et de la distribution de cadres et de trappes d’accès en fonte ductile pour tous types de réseaux souterrains. Norinco disposait d’infrastructures de vente et de distribution en France, en Espagne, en Italie, en Angleterre et en Allemagne. La société offrait donc à EJ d’importantes opportunités de croissance et une stabilité à long terme.

Aujourd'hui, la majorité des dispositifs en fonte produits dans la fonderie de St-Crépin-Ibouvillers sont certifiés Origine France Garantie, et sont constitués à 92% min. de matières recyclées. La fonderie a reçu une médaille d’or EcoVadis en 2021 et 2022 pour ses performances RSE, et est certifiée ISO 14001.

Galerie

Notes et références

Liens externes 
 
 
 
 Site officiel du Groupe EJ
 Site INPI
 Site AFNOR

Entreprise ayant son siège dans le Rhône
Entreprise de fabrication ayant son siège en France
Entreprise fondée en 1976
Économie dans la métropole de Lyon